International Petroleum kan avse:

International Petroleum Corporation – ett oljebolag som grundades av Adolf Lundin på 1980-talet, se Lundin Oil
International Petroleum (2017) – ett oljebolag som grundades 2017 genom avknoppning från Lundin Petroleum